Les épreuves de course d'orientation des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 25 juillet au  à Wrocław.

Compétition

Femmes

Sprint (25 juillet 2017)

Moyenne distance (26 juillet 2017)

Hommes

Sprint (25 juillet 2017)

Moyenne distance (26 juillet 2017)

Mixte

Relais  (27 juillet 2017)

Podiums

Tableau des médailles

Références 

Jeux mondiaux de 2017
Course d'orientation en Pologne